Le mot Klisoura (κλεισούρα, parfois écrit Kleisoura ou Klissoura, et dont l'équivalent latin est clausura, à l'origine du mot français cluse) peut désigner :

Histoire 

Klisoura, circonscription administrative de l'empire byzantin, subordonnée des thèmes ;
Bataille du col du Klisoura, bataille de la guerre Guerre italo-grecque ;
Conquête du col du Klisoura, combat de la Bataille de Grèce ;

Toponymes  

en Bulgarie (le nom étant écrit Клисура) :
Klisoura, ville bulgare de l'obchtina de Karlovo, située dans l'oblast de Plovdiv ;
Klisoura, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Klisoura, village bulgare de l'obchtina de Samokov, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Klisoura, village bulgare de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-ville (« urbain ») ;

en Macédoine du Nord (le nom étant écrit Клисура) :
Klisoura, village macédonien de la municipalité de Demir Kapiya.

en Roumanie et Serbie :
 Clisura Dunării ou Gornija Klisoura, passage du Danube entre les Carpates et les Balkans ;

en Grèce (le nom étant écrit Κλεισούρα) :
Klisoura, village grec du nome de Kastoria, situé en Macédoine de l'Ouest ;
Klisoura, village grec du nome de Larissa, situé en Thessalie ;
Klisoura, village grec du nome de Messinia, situé dans le Péloponnèse ;
Klisoura, village grec du nome de Préveza, situé en Épire ;
Klisoura, gorges grecques du nome d'Étolie-Acarnanie, situées en Grèce-Centrale.